Hugonnier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Auguste Hugonnier (1911-2001), homme politique français ;
 Lionel Hugonnier (1973-), judoka et ju jitsuka français ;
 Marine Hugonnier (1969-), réalisatrice et artiste contemporaine franco-britannique.

Patronyme français